Зубр, или европейский зубр (), — вид парнокопытных млекопитающих рода бизонов подсемейства бычьих семейства полорогих.

Последний представитель диких быков в Европе. В раннем Средневековье зубры встречались в лесах Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы. Их среда обитания — лиственные, хвойные и смешанные леса умеренной полосы. Является стадным животным, типичное стадо насчитывает от 12 до 20 животных и состоит из коров и молодняка, половозрелые быки присоединяются к стаду только во время брачного периода.

Ближайшим родственником зубра является американский бизон (), с которым он способен скрещиваться без ограничений, давая плодовитое потомство — зубробизонов.

До недавнего времени популяция зубра в Европе состояла из двух подвидов: кавказского зубра () и  (). Кавказские зубры были истреблены охотниками и в настоящее время существуют исключительно в качестве гибридной линии с равнинными зубрами (), родословная которых восходит к единственной особи — быку , последнему чистокровному представителю подвида кавказских зубров. В настоящее время каждое чистокровное животное в мире заносится в племенную книгу, ведущуюся в Беловежском национальном парке.

В 20-х годах XX века зубр был под угрозой исчезновения. Последних диких кавказских зубров застрелили на Западном Кавказе в 1926 году, а последний представитель равнинной линии в дикой природе был убит в 1921 году в Беловежской пуще. Все сегодняшние зубры происходят всего от двенадцати особей, находившихся в начале XX века в зоопарках и заповедниках. Низкая генетическая изменчивость является одной из главных угроз для долгосрочного сохранения вида. Благодаря усилиям по его сохранению со стороны зоопарков и частных лиц, в 1952 году стало возможным вновь поселить первые свободные стада зубров в Беловежской пуще. В 2013 году в мире насчитывалось 5249 особей, из которых 1623 животных проживало в неволе, а 3626 — в полусвободном и свободном состоянии.

В начале 2020 года в мире насчитывается 8461 особей зубров, из них вольных — 6244, полувольных — 479 и вольерных — 1738. Наибольшее количество зубров в мире содержится в Польше (2269 особей), Беларуси (2101 особь), России (1588 особей) и Германии (564 особи). В этих четырёх государствах сосредоточено 6522 зубра, или 77 % от всего мирового поголовья.

Происхождение названия 
Русское слово зубр () восходит к , которое, вероятно, было образовано от  «зуб», которое, возможно, ранее означало «острый предмет». В таком случае, этимологическое значение слова *zǫbrъ — «животное с острыми рогами».

М. Фасмер приводил соответствия в балтских языках: в литовском — , латышском — , древнепрусском — , которое можно сравнить с древневерхненемецким , древнеисландским  (ср. также совр. , зубр, «европейский бизон», заимствованное из немецкого языка (собственный англ. когнат не сохранился), а также , бизон, родственное ему слово, произошедшее (через латынь) от прагерманского  «зубр, дикий бык», восходя, возможно, к значению «зловонное животное», в связи с запахом называемого так существа во время гона). Начальное сочетание st- в литовских и латышских словах могло возникнуть под воздействием  «(он) упрямится» или  «толкать», . Одинаково невероятно, как указывает Фасмер, предположение о заимствовании праславянского  из ятвяжского или обратное — о заимствовании  из праславянского.

Систематика и генетика 
Зубр относится к роду бизонов (), который появился в конце третичного периода в плиоцене в Юго-Восточной Азии. В плейстоцене его представители заселили территорию современных Европы и Азии, перейдя по Берингову перешейку в Северную Америку. Самые старые обнаруженные ископаемые остатки зубра датируются началом плейстоцена и насчитывают от одного до двух миллионов лет. Помимо европейского зубра, в настоящее время, к роду бизонов относится ещё лишь один вид — американский бизон (). Степные зубры () вымерли в конце плейстоцена, когда были замещены в Европе современными зубрами, а в Северной Америке — американским бизоном.

В литературе до сих пор обсуждается вопрос, относятся ли европейский зубр и американский бизон к самостоятельным видам или принадлежат к одному виду, являясь его подвидами. Оба животных имеют диплоидный набор из 60 хромосом (2n = 60); анализ ДНК показал, что зубр и американский бизон генетически достаточно сильно различаются, однако, несмотря на это, способны скрещиваться и давать плодовитое потомство — зубробизонов. И если по отцовской Y-хромосоме зубр и бизон имеют большое сходство, то по материнской митохондриальной ДНК американский бизон более близок к яку (), а европейский зубр — к первобытному туру (). Возможным объяснением этого факта является гипотеза, что доисторические виды бизонов скрещивались с турами или их предками и, таким образом, современные зубры являются результатом этого скрещивания. Эти исследования показывают, что роды настоящих быков () и бизонов парафилетичны и должны быть объединены в один род.

В литературе описывается три подвида зубров, известных в историческое время. Лишь два из них являются общепризнанными и лишь один сохранился до нашего времени:
  () — исторический ареал вида простирался от Пиренеев до Англии, южной Скандинавии и Западной Сибири. Беловежский зубр немного больше, чем другие представители вида и имеет более длинные ноги.
 Кавказский зубр () — обитал в горных лесах на Кавказе. Отличался от равнинного зубра несколько меньшими размерами, а также более тёмной и курчавой шерстью и характерным изгибом рогов. Последние чистокровные представители подвида в живой природе были уничтожены в начале XX века. В настоящее время восстанавливается путём гибридизации беловежских зубров и последнего представителя кавказских зубров ().
  () — с его существованием согласны не все авторы. Описание этого подвида было основано на фрагменте черепа, который находился в коллекции Национального музея в Будапеште, но во время венгерского восстания в 1956 году был утерян. Он водился в Трансильвании и Карпатах и был уничтожен во второй половине XVIII века.

Таким образом, до наших дней в чистокровном виде сохранилась лишь беловежская (равнинная) линия зубров, которая восстановилась от 7 из 12 особей европейского зубра, участвовавших в селекционной работе. В равнинно-кавказской линии наблюдается большее генетическое разнообразие, так как она восходит ко всем 12 особям-прародителей, в том числе, к единственному чистокровному представителю кавказских зубров — быку «».

В последнее время высказываются предложения о выделении в отдельный подвид «горных зубров» (; Rautian, Kalabuschkin, Nemtsev, 2000) зубробизонов — живущих стадами в дикой природе на Кавказе гибридов европейского зубра и американского бизона (Bison bonasus bonasus × Bison bonasus caucasicus × Bison bison). В то же время, по мнению других исследователей, такое выделение является преждевременным, так как разные представители этих гибридных стад содержат разные порции генов различных видов, а объявленная адаптация этой линии к горным условиям обитания не доказана.

Описание 

Зубр является самым тяжёлым и крупным наземным млекопитающим Европы,, но в то же время, уже в конце XIX века отмечалась тенденция к уменьшению размеров европейского зубра. Ещё в первой половине XX века встречались взрослые самцы беловежского подвида, достигавшие массы 1200 килограммов. Взрослые быки кавказского подвида были несколько легче — их масса в среднем составляла 480 кг, не превышая 700 килограммов у самых крупных животных. Современные зубры уступают в размерах как своим предкам (и их сохранившимся чучелам), жившим век назад, так и одному из подвидов американских бизонов — лесному бизону (). Масса современных взрослых самцов беловежского подвида колеблется от 400 до 920 кг. В справочниках, впрочем, до настоящего времени указывается масса до 1000 кг. Выраженная разница в массе самцов и самок становится заметна к трём годам и сохраняется на протяжении всей жизни. Тёлочки при рождении в среднем весят около 24 кг против 28 кг у бычков. В первые три месяца жизни они удваивают свою массу, а к концу первого года она, в среднем, составляет 175 кг у коров и 190 килограммов у быков. К четырём годам быки весят в среднем около 467 кг против 341 кг у коров, а к 6 годам — быки в среднем весят 634 кг (от 436 до 840 кг), а коровы — 424 (от 340 до 540 кг).

Длина туловища взрослых шестилетних быков может достигать 300 см, высота в холке — 188 сантиметров, окружность грудной клетки — 280 см. Самки имеют несколько меньшие размеры: длина туловища — 270 см, высота в холке — 167 см и охват грудной клетки — 246 см.

Передняя часть тела зубра гораздо массивнее, выше и шире задней части. Короткая шея и передняя часть спины сверху образуют высокий горб за счёт окружённых мышцами более длинных остистых отростков грудных позвонков между лопатками, который выше у самцов. Грудь спереди широкая, живот подобран. Вымя у самок даже в период кормления незаметно, еле видны четыре соска. Молочные железы спрятаны в двух рубцах, тянущихся до середины живота. Половые органы даже у стельных зубриц почти не видны. У самцов покрытая волосами мошонка выдвинута вперёд и расположена близко к нижней части живота. Она значительно меньше, чем у домашних быков. Крайняя плоть полового члена заканчивается хорошо заметным пучком волос (бычья кисть), так что определение пола животных в полевых условиях не составляет проблемы.

Голова животного расположена настолько низко, что основание хвоста всегда располагается выше темени. Лоб широкий, выпуклый, а морда, напротив, относительно небольшого размера. Расположенные в теменной области широко расставленные и выдающиеся вперёд рога, по отношению к величине зверя и массивности головы, не велики. Их изгибы направлены в стороны, а расстояние между их кончиками больше, чем между основаниями. Широкие в основании, они суживаются к концам, при этом у коров они тоньше, короче и более изогнуты. Они чёрного цвета, имеют гладкую, полированную поверхность, полую и круглую в разрезе форму на всём протяжении. На протяжении жизни они не меняются, однако у старых животных, как правило, рога затуплены или частично сбиты. Длина рогов по внешнему изгибу доходит до 65 см, развал — до 78 см. Уши короткие, широкие, покрыты шерстью и в значительной степени скрыты в густых волосах на голове.

Губы, язык и нёбо тёмные, аспидно-синеватого цвета. Язык покрыт большими , губы тонкие и с внутренней стороны, как и щёки, покрыты кожистыми, остроконечными наростами. У зубра 32 зуба, формула которых общая с большинством жвачных (): резцы — 0/3, клыки — 0/1, предкоренные — 3/3, коренные — 3/3. Резцы расширены и имеют долотоподобную форму.

Глаза небольшие относительно боковой поверхности головы, имеют выпуклые и подвижные глазные яблоки. Цвет глаз кажется чёрным, так как белок практически не виден. Зрачок имеет овальную в поперечнике форму, с сужением в центре. Края век чёрные, ресницы длинные и густые.

Шея у зубров мощная, толстая, без характерного для многих быков отвисшего . Ноги сильные, толстые, причём передние намного короче задних. Копыта большие, выпуклые, есть также рудиментарные маленькие боковые копытца, которые не достигают земли

Хвост, достигающий в длину 80 см, покрыт длинными волосами почти по всей длине, а на конце имеет густой волосяной пучок, похожий на кисть. Хвостовых позвонков у зубра на один больше, чем у домашнего быка, но каждый из них короче, поэтому в целом и весь хвост короче, что особенно заметно при сравнительно больших размерах зверя. Последний хвостовой позвонок не доходит до скакательного сустава.

Без учёта рогов и копыт зубр полностью покрыт густой шерстью и только середина верхней губы и передний край ноздрей голые. Спереди туловища и на груди шерсть длинная и похожа на гриву, а на горле и подбородке — на бороду. Голова и лоб покрыты кудрявой шерстью. Сзади шерсть короткая, что особенно бросается в глаза по сравнению с длинной шерстью спереди, поэтому иногда складывается ошибочное впечатление, будто задняя часть зубра голая, но это не так — вся кожа зубра покрыта шерстью. Окраска беловежских зубров серовато-бурая с охристо-коричневым оттенком, у кавказских зубров окраска более тёмная, коричнево-бурая с шоколадным оттенком. Летняя окраска зубра тёмно-бурого цвета. Голова заметно темнее туловища. Борода чёрная, грива ржаво-бурая. Зимняя окраска темнее, кроме того, зимняя шерсть длиннее, гуще и более кудрявая, чем летняя. Молодые кавказские зубры имеют красноватый оттенок окраски, а беловежские серого цвета.

Различия между зубром и американским бизоном незначительны. У зубра более высокий горб, отличающийся по форме, более длинные рога и хвост. Голова зубра поставлена выше, чем у бизона. Тело зубра вписывается в квадрат, а у бизона — в вытянутый прямоугольник, то есть у бизона длиннее спина и короче ноги. В жаркое время года задняя часть бизона покрыта очень короткой шерстью, почти лысая, в то время как у зубра во все времена года шерсть развита по всему телу. Оба вида примерно одинаковы по величине, хотя американский бизон за счёт приземистости выглядит компактнее и сильнее.

У зубра хорошо развиты обоняние и слух, а зрение чуть хуже.

Распространение 
Изначальный ареал зубров распространялся от Пиренейского полуострова до Западной Сибири и включал также Англию и южную Скандинавию. В этом большом ареале зубры населяли не только леса, но и открытые местности. Лишь из-за интенсивной человеческой охоты зубр стал зверем, встречающимся только лишь в густых лесах. Ещё в средние века люди высоко ценили зубров и защищали их от браконьеров, но с годами популяция неуклонно сокращалась. Вскоре зубра можно уже было встретить только в Беловежской пуще и на Кавказе. Катастрофой для зубров стала Первая мировая война и годы разрухи. Последний живущий на свободе зубр был убит в Беловежской пуще лесничим Казимиром Шпаковским в 1921 году, а на Кавказе последних трёх зубров убили в 1926 году в окрестностях горы Алоус. В зоопарках и частных владениях всего мира сохранились лишь 66 животных. По инициативе польского зоолога Яна Штольцмана во Франкфурте-на-Майне в 1923 году было создано Международное общество охраны зубра. Сегодня выселенные по специальным программам из зоопарков на природу популяции зубров обитают в Польше, Испании, Белоруссии, Литве, Латвии, Молдавии, Украине, Словакии, Германии.

Первый зубровый питомник в России был создан в 1948 году на территории Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника Серпуховского района Московской области. К 2009 году в питомнике выращены и отправлены в различные районы России, Украины, Белоруссии, Литвы и других стран 328 чистокровных зубров. В Спасском районе Рязанской области расположен Окский биосферный государственный заповедник с зубровым питомником (питомник действует с 1959 года). С 1989 года вольная популяция зубров обитает в Клязьминско-Лухском заказнике во Владимирской области (около 50 голов в 2017 году). В Вологодской области зубры появились в 1991 году (завезли 1 самца и 2 самки), а в настоящее время их численность насчитывает 112 особей. С 1992 года этот редкий вид краснокнижных животных есть и в новом заповеднике «Калужские засеки» на юго-востоке Калужской области на территории, пограничной с Орловской и Тульской областями. С 1996 года по настоящее время в национальный парк Орловское Полесье завезено 65 зубров. К 2001 году там создано три группы зубров общей численностью более 120 животных. В 2019 году — 401 зубр, это самая большая популяция вольноживущего зубра в России и вторая по численности в мире. В Шебалинском районе Республики Алтай находится Чергинский зубровый питомник. В 2015 году поголовье Зубров в Чергинском питомнике составляло 47 особей.

Также зубры обитают в национальном парке «Смоленское Поозерье», Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике и Республиканском ландшафтном заказнике «Озёры» (Республика Беларусь), на Кавказе в Кавказском, Тебердинском и Северо-Осетинском заповедниках, Цейском заказнике, в заповеднике «Брянский лес» также сформирована популяция из 40 особей.

Одно время разведением зубров занимался Хопёрский заповедник, с целью реакклиматизации этих животных на берегах реки Хопёр (где они обитали ранее), но в 1982 году, после 27 лет работы, эта практика была прекращена — во-первых, это не отвечало истинным задачам заповедника, а во-вторых, зубры превратились во вредителей, начавших портить лесные насаждения и посевы сельхозкультур. В итоге созданный на Хопре зубровый парк был закрыт, а стадо уничтожено.

В 2011 году в Плейстоценовый парк (Якутия) были завезены зубры из Приокско-Террасного заповедника

В 1987 г. беловежский зубр реакклиматизирован в ГПУ «Национальный парк «Припятский» в Беларуси. В настоящее время зубр представлен 3 субпопуляциями, в том числе 2 субпопуляции основного генофонда и 1 субпопуляция – резервного. Общая численность зубровых стад – около 94 особей.

Биология 
 Продолжительность жизни — 23—25 лет
 Гон — с середины июля по сентябрь
 в настоящее время чёткая сезонность гона нарушена
 Срок беременности — 9 месяцев (262—267 суток)
 Половое созревание — 1,5—2 года
 Первый отёл — в 4 года
 В благоприятных условиях размножаются ежегодно
 Жирность молока — до 12 %
 Кормят телёнка до 5 мес., иногда до года.
 Период репродукции:
 коровы — с 3 до 18 лет
 быка — с 5 до 15 лет
 Через 1,5 часа после рождения телёнок следует за матерью
 Телёнок ест траву с 19—22 дней.

Поведение 
Зубры живут небольшими стадами величиной от трёх до двадцати животных, состоящих в основном из самок и молодых телят. Лидером в стаде зубров является самка. Самцы предпочитают жить поодиночке (одинцы) и присоединяются к стаду только во время яра для спаривания. Проявления полового поведения ограничивают жара, заморозки и недостаток энергии, поэтому у зубров в неволе (где их хорошо кормят) при благоприятной температуре гон может начаться в любое время года. В природных популяциях гон проходит в августе-сентябре. В настоящее время чёткая сезонность гона нарушена как результат длительного невольного разведения. Между конкурирующими самцами дело может дойти до поединков, которые вполне могут оканчиваться тяжёлыми увечьями. В зимнее время отдельные стада нередко объединяются в ещё бо́льшие группы, в которых иногда находится и несколько самцов. Беременность самки длится 9 месяцев. Между маем и июлем рождается по одному детёнышу, питающемуся молоком матери на протяжении года. В четырёхлетнем возрасте зубр считается половозрелым, хотя возможно как более раннее, так и более позднее созревание. Молодые самцы, покидая материнское стадо, нередко образовывают стада молодых холостяков, прежде чем обретут достаточно сил, чтобы жить поодиночке. Продолжительность жизни зубра может достигать 28 лет.

Взаимодействие с человеком 

Уже в эпоху последнего ледникового периода зубры были объектом охоты со стороны человека. Их изображения нередко встречаются среди пещерных рисунков. Несмотря на то, что зубр вымер в средиземноморском регионе ещё до начала первых исторических записей, древние греки и римляне знали это животное, обитавшее во Фракии и в Германии. Первое описание зубра сделал Плиний Старший, нарёкший оного «бизоном». Он уподобил зубра «быку с лошадиной гривой, носящего настолько короткие рога, что в бою они не имеют никакой пользы. Вместо того, чтобы сражаться, зубр убегает от каждой угрозы и оставляет за собой на протяжении полумили след из фекалий, которые при прикосновеньи обжигают преследователя как огонь». В более поздние эпохи римляне довольно часто встречали зубров, чтобы понять, что эти истории не соответствуют действительности. Они привозили зубров в Рим, чтобы те выступали в аренах против гладиаторов.

Средневековая литература иногда упоминала зубра, хотя не всегда понятно, имелся ли в виду зубр или же вымерший ныне Bos taurus primigenius, подвид диких быков. Разрушение лесов, растущая плотность человеческих селений и интенсивная охота в XVII и XVIII веке истребили зубра почти во всех странах Европы. В начале XIX века дикие зубры оставались, очевидно, лишь в двух регионах: на Кавказе и в Беловежской пуще. Количество зверей составляло около 500 и в течение века снижалось, несмотря на охрану российскими властями. В 1921 году зубры были окончательно уничтожены браконьерами — последнюю корову застрелил в феврале того года бывший лесничий Беловежской пущи Бартоломеус Шпакович (по иным данным — Казимир Шпаковский). На Кавказе зубры (подвид кавказский зубр) были истреблены летом 1927, когда пастухи на горе Алоус убили трёх зубров, вероятно, последних; остались лишь несколько помесных беловежско-кавказских зубров в зоопарках СССР и зарубежных стран. Созданное в 1923 году Международное общество по сохранению зубров провело в 1926 году международную перепись содержавшихся в неволе зубров. Она выявила, что во всём мире на 1 января 1927 года, в различных зоосадах и парках сохранились лишь 48 зубров, причём все они происходили от 12 животных-основателей (5 быков и 7 коров), содержавшихся в европейских зоопарках в начале XX века.

Началась кропотливая и трудоёмкая работа по восстановлению численности сначала в Беловежской пуще в Польше, в зоопарках Европы, позже на Кавказе и в Аскании-Нова. Была издана международная племенная книга, каждому животному был присвоен номер.

Вторая мировая война прервала эту работу, часть животных погибла. Однако по окончании войны работа по спасению зубра возобновилась. В 1946 году зубров стали разводить на территории Беловежской пущи, принадлежащей Советскому Союзу (на польской территории к этому времени сохранилось 17 зубров, которые были собраны в специальный питомник).

В 2000 году количество зубров составляло около 3500 особей. У сегодняшних зубров можно выделить две формы: первая — беловежский подвид, и вторая — заводская линия. Кавказско-беловежские зубры содержат гены единственного выжившего в неволе кавказского экземпляра. С 1961 года в СССР началось расселение зубров в леса, в пределах их прежнего ареала (работы под руководством М. А. Заблоцкого).

На сегодняшний день выполнен первый этап работ по сохранению зубра: исчезновение в ближайшее время этому редкому виду не угрожает. Тем не менее, Красная Книга МСОП относит данный вид к категории уязвимый — «VU» («vulnerable») по критерию D1 (несмотря на уменьшение в 1990-х годах, популяция растёт с 2000 года). На территории России Красная книга РФ (1998) ставила зубра в категорию 1 «Находящиеся под угрозой исчезновения».

В результате целенаправленной деятельности многих специалистов на 31 декабря 1997 года в мире в условиях неволи (зоопарках, питомниках и прочих резерватах) находилось 1096 зубров, в вольных популяциях — 1829 особей. Но если в середине 1980-х годов в СССР было порядка 1100 зубров, в том числе около 300 в России, то к концу 1990-х годов вольные популяции чистокровных зубров на Кавказе несколько сократились (они живут в Кавказском заповеднике, Цейском заказнике в Северной Осетии и Архызском участке Тебердинского заповедника).

В этой ситуации в 1997 году при участии Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды была создана и утверждена губернаторами трёх областей (Орловской, Калужской, Брянской) межрегиональная Программа сохранения российского зубра, а в 1998 году — при Госкомэкологии России была создана Рабочая группа по зубрам и бизонам, которой поручено разработать «Стратегию сохранения зубра в России»

С сентября 1996 года РПО WWF начал реализацию проекта по созданию первой крупной вольно-живущей популяции зубров в Орловско-Брянском регионе. Очень важное участие в этой программе приняла администрация Орловской области, создавшая национальный парк — Орловское полесье, подготовившая вольеры для передержки животных и обеспечивающая уход за ними, охрану и наблюдение, а также оплатившая значительную часть расходов по транспортировке зубров. Первые зубры были завезены из зубровых питомников Окского и Приокско-Террасного заповедников. Причём наиболее генетически ценные животные из привезённых групп оставляются в этих питомниках для дальнейшего разведения. К настоящему времени в общей сложности 55 зубров передано в регион и идёт естественный рост популяции и расселение зубров по пригодным территориям. С 1998 года различные направления работы по зубрам (создание Орловско-Брянской популяции в России, трансграничной популяции в Карпатах, поддержка ведения племенной книги, поддержка написания Плана действий) поддерживаются и в рамках Европейской Инициативы по крупным травоядным Всемирного фонда дикой природы, финансируемой правительством Голландии.

Образ зубра в культуре 
 «Песня про зубра» — памятник белорусской литературы;
 Роман Вячеслава Пальмана «По следам дикого зубра»;
 Роман Даниила Гранина «Зубр» (1987), о судьбе русского советского биолога и генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского;
 Зубр был изображён на эмблеме минского хоккейного клуба «Динамо», использовавшейся с 2010 по 2016 год;
 Изображение зубра также есть на эмблеме Гродненского зоопарка;
 С 1997 года логотипом банка Pekao является стилизованная фигура зубра;
 Зубр Волат стал талисманом чемпионата мира по хоккею 2014 в Минске.

Зубр в геральдике 
Зубр в геральдике — символ трудолюбия и жизненной силы. Изображён:

 На гербе и флаге Брестской области;
 На гербе и флаге Гродненской области;
 На гербе и флаге Серпуховского района Московской области с 23 декабря 1998 года;
 На гербе и флаге города Свислочь Гродненской области;
 На гербе города Перлойя, Литва;
 На гербе национального парка Беловежская пуща.

Зубр на деньгах 
Изображение зубра есть на обороте купюры номиналом 100 белорусских рублей 1992 года и 100 литовских талонов 1991 года.

Банками России, Украины, Малави и Белоруссии были выпущены монеты с изображениями зубра.

Зубр в филателии 
Первая почтовая марка с изображением зубра была выпущена в Польше в 1954 году.

Марки с зубрами выпускались почтовыми администрациями Старого и Нового Света.

Кроме почтовых марок существуют художественные маркированные конверты, а также специальные почтовые штемпеля с изображением зубра.

См. также 
 Приокско-Террасный заповедник
 Клязьминско-Лухский заказник
 Токсово (заповедник зубробизонов под Санкт-Петербургом)
 Зубровый питомник СО РАН
 Национальный парк «Орловское Полесье»

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 
 
 Зубр европейский
 Зубры и туры в долине Кирзыча Записки Юрия Михайловича Последова 1985 год.
 Фернандо Моран: сохраняя зубров, спасаем людей
 Зубр в Красной книге Украины

Бизоны
Млекопитающие Европы
Животные, описанные в 1758 году
Беловежская пуща